Gíslason est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Alfreð Gíslason (né en 1959), joueur puis entraîneur de handball islandais ;
  (né en 1947), homme politique islandais ;
  (né en 1959), homme politique islandais ;
  (1808–1891), linguiste islandais ;
 Rúrik Gíslason (né en 1988), footballeur islandais ;
 Sæmundur Gíslason (1920–2003), footballeur islandais ;
 Stefán Gíslason (né en 1980), footballeur islandais ;
  (né en 1977), footballeur islandais.

Notes et références